Il doppio del Copenaghen Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Keil e Peter Nyborg erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Keil con Jeff Tarango e Nyborg con Menno Oosting.

Keil e Tarango hanno perso nel 1º turno contro Lorenzo Manta e Pavel Vízner.

Nyborg e Oosting hanno perso nei quarti di finale contro Wayne Arthurs e Andrew Kratzmann.

Libor Pimek e Byron Talbot hanno battuto in finale 7–6, 3–6, 6–3 Arthurs e Kratzmann.

Teste di serie
 Mark Keil /  Jeff Tarango (primo turno)
 Peter Nyborg /  Menno Oosting (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Copenaghen Open 1996
ATP Tour 1996